Il singolare del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 2 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Mronz che ha battuto in finale Tommy Ho 6-1, 6-0.

Teste di serie

 Jeremy Bates (secondo turno)
 Chris Wilkinson (primo turno)
 Milen Velev (primo turno)
 Tommy Ho (finale)

 Shūzō Matsuoka (quarti di finale)
 Kevin Ullyett (secondo turno)
 Richard Matuszewski (primo turno)
 Dirk Dier (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Challenger 1993